Chip eller Chips kan syfta på:

 Chip, mikrochip – en elektronisk krets där alla halvledarkomponenter tillverkas tillsammans på samma kristallbricka, vanligtvis gjord i kisel. Se integrerad krets.
 Chip (rappare) – artistnamn för Jahmaal Noel Fyffe
 Chips – föremål som används vid hasardspel, se spelmark
 Chips (musikgrupp) – en svensk pop- och countrygrupp.
 Chips (musikalbum) – ett album från 1980 av den svenska pop- och countrygruppen Chips
 Chips Ab – ett tidigare företag på Åland som producerade potatischips
 CHiPs – en amerikansk TV-serie (1977–1983) om "California Highway Patrol".
 Chipmusik – en musikstil vars ursprungsdefinition var musik gjord med ljudchippen
 Chipset – en uppsättning ("set") av integrerade kretsar som hör ihop
 Majschips – en typ av tilltugg
 Potatischips – en typ av tilltugg
 Rotfruktschips – en typ av tilltugg

Se även
 Chipp – ett golfslag